Châtelneuf (Jura)
 Châtelneuf (Loire)